Mamona puede referirse a:
 Mammón, término bíblico.
 Ternera a la llanera
 Ricinus communis, planta conocida con otros nombres como ricino, tártago e higuera infernal.
 Araña mamona, nombre local en Canarias de la araña viuda negra europea.
 El femenino de  (persona que actúa con inmadurez y gran dependencia emocional)